Ба́рбара Ко́лби (; 2 июля 1940, Нью-Йорк, США — 24 июля 1975, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Свою кинокарьеру Колби начала в 1960-х годах. Всего снялась примерно в 20-ти фильмах и сериалах.

Незадолго до смерти рассталась со своим супругом Бобом Левиттом, но развестись с ним не успела.

Барбара Колби и актёр Джеймс Кирнан были застрелены 24 июля 1975 года, когда подходили к своей машине. Колби скончалась на месте, а вот Кирнан некоторое время оставался жив. Он рассказал, как всё происходило, но двух мужчин, которые в них стреляли, не запомнил. Вскоре Кирнан скончался от полученных ран. Убийства актёров так и остались нераскрытыми.

Невероятно, но в дом, где жила Колби, потом вселился Джон Леннон. В скором времени он был убит рядом с этим домом.

Примечания

Ссылки 
 

Убитые в США
Нераскрытые убийства в США
Актрисы театра США
Киноактрисы США